Анджее́вский () — польская фамилия, соответствует русской фамилии Андреевский.

Известные носители фамилии 
 Анджеевский, Богдан (род. 1942) — польский шпажист, бронзовый медалист Летних Олимпийских игр 1968 года.
 Анджеевский, Богумил (1922—1994) — учёный-африканист.
  (род. 1946) — польский филолог и философ, профессор Университета имени Адама Мицкевича.
 Анджеевский, Веслав (1931—1993) — польский писатель-маринист.
 Анджеевский, Влодзимеж (род. 1955) — польский футболист и тренер
 Анджеевский, Ежи (1909—1983) — писатель.
 Анджеевский, Ежи (генерал) (1925—2008) — генерал гражданской милиции ПНР.
 Анджеевский, Кшиштоф (род. 1983) — польский волейболист.
 Анджеевский, Леон (1910—1978) — польский офицер госбезопасности, участник политических репрессий.
 Анджеевский, Леонард (1924—1997) — польский актёр.
 Анджеевский, Мариан (1882—1962) — польский архитектор.
 Анджеевский, Пётр (род. 1942) — польский политик, сенатор (1989—2001, 2005—2011), деятель антикоммунистической оппозиции в Польской Народной Республике.
 Анджеевский, Роман (род. 1931) — польский политик, депутат Сейма I созыва.
 Анджеевский, Станислав (род. 1916) — польский футбольный вратарь, выступал за клуб «Лодзь».
 Анджеевский, Томаш (род. 1979) — польский баскетболист.
 Анджеевский, Феликс (1889—1946) — польский политик, депутат Сейма Польской Республики III созыва, член Армии крайовы и организации «Свобода и независимость».
 Анджеевский, Флориан (род. 1946) — польский политик, депутат Сейма Польской Народной Республики IX созыва от Польской объединённой рабочей партии.
 Анджеевский, Яцек (род. 1953) — депутат «контрактного Сейма» (Сейма ПНР X созыва) от Польской объединённой рабочей партии.